Bremner:
 Billy Bremner
 Ewen Bremner

 Papirus Bremner-Rhind